

Geografia 
Lobau (Vienna), Augebiet del distretto di Vienna Donaustadt
Löbau, città della Sassonia (Germania), Circondario di Görlitz
Löbau-Zittau, circondario della Sassonia, oggi incorporato nel Circondario di Görlitz

Persone 
Georges Mouton di Lobau -  generale francese, maresciallo di Francia e conte dell'Impero